Ede megevé ebédem Szabó Dezső író 1937-ben megjelent politikai pamfletje
 Ede megevé ebédem Jancsó Miklós 2006-ban készült filmje